Break Free (televisieprogramma), een televisieprogramma van BNN uit 2016
Break Free (single), een single van Ariana Grande en Zedd uit 2014
I Want to Break Free, een single van de rockgroep Queen uit 1984